Політех — скорочення.

 Політех — політехнічний університет або політехнічний інститут.
 Політех — офіційне скорочення московського Політехнічного музею.
 ФК Політех — російський міні-футбольний клуб з Санкт-Петербурга.
 Політех — російський волейбольний клуб з Курська.
 Політех () — канадський фільм 2009 року за мотивами подій масового вбивства в Політехнічній школі Монреаля